USS Ranger es un nombre histórico de buque de la Armada de los Estados Unidos, y ha sido usado por un buque de la Armada Continental y nueve de la U.S. Navy:

 El primer  fue una balandra armada con 18 cañones construido en 1777 y comandada por John Paul Jones. Fue capturada en 1780 por los británicos, que lo renombraron HMS Halifax.
 El segundo  fue una goleta que montaba un cañón de 18 libras adquirida en 1814 y vendida en 1816.
 El tercer  fue un bergantín de 14 cañones adquirido también en 1814 para operar en el lago Ontario, y vendido en 1821.
 El cuarto  fue un navío de hierro con cuatro cañones, dado de alta en 1876, convertido en buque escuela en 1908, y desguazado en 1940.
 El quinto  fue un yate de casco metálico dado de lata en 1917 y de baja en 1919, tras lo cual, sirvió en el Departamento de Comercio desde 1919 hasta 1930, tras lo cual, retornó a la armada que lo vendió en 1931.
 El sexto  fue un minador construido en 1882 y dado de alta en la armada en 1918, fue utilizado para la defensa costera, tras lo cual, fue devuelto a sus propietarios en 1919.
 El séptimo Ranger fue un crucero de batalla de clase Lexington, que fue renombrado USS Constitution (CC-5) el 10 de diciembre de 1917, fue puesto en grada en 1921, pero fue cancelado en 1923 y desguazado antes de ser completado.
 El octavo  fue un crucero de batalla clase Lexington, originalmente destinado a llamarse Lexington, fue renombrado Ranger'' el 10 de diciembre de 1917, fue puesto en grada en 1921, pero fue cancelado en 1923 y desguazado antes de ser completado.
 El noveno  fue el primer portaaviones de la US Navy diseñado originalmente como tal, fue dado de alta en 1934, operó en el océano Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Fue vendido para desguace en el año 1947.
 El décimo  fue un portaaviones, el más largo del mundo en el momento de su botadura en 1957, fue dado de baja en 1993.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos